Ciparay (Leuwimunding), een plaats in Indonesië
Ciparay (Ciparay), een plaats in Indonesië
Ciparay (Jampang Kulon), een plaats in Indonesië
Ciparay (Cidolog), een plaats in Indonesië